Cornerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cornerville (Arkansas)
 Cornerville (Illinois)
 Cornerville (Ohio)

Siehe auch:
 Cornersville